Dit is de wereldranglijst van januari 2014 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 16 januari 2014. De top 25 bleef ongewijzigd door het lage aantal gespeelde interlands in deze periode; achttien wedstrijden werden over de wereld verspreid gespeeld, waarvan Jordanië, Qatar, Koeweit en Bahrein zestien duels afwerkten.

In het tweede deel van de maand december en in januari werden in totaal 18 officiële interlands gespeeld, waarvan het grootste deel oefeninterlands. Saoedi-Arabië bleek de beste stijger en steeg 14 plaatsen, naar de 73e plaats. Ook Egypte was succesvol en steeg naar de 31e plaats, met dank aan devaluatie van oude resultaten. Daartegenover verloor Gabon 32 punten – net als Jordanië – en zakte het team acht plaatsen.

Mannen 01